Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Marrero e Albert Portas che hanno battuto in finale Alessandro Motti e Simone Vagnozzi 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Óscar Hernández (quarti di finale)
 Pablo Andújar /  Pablo Cuevas (primo turno)

 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Marcio Torres (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2007